|-
|(70751)||1999 VZ24|| align=right|13,6|| align=right|2,759|| align=right|0,135|| align=right|10,43|| align=right|4,583||MBA||13. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(70752)||1999 VB25|| align=right|14,8|| align=right|2,699|| align=right|0,169|| align=right|13,90|| align=right|4,432||MBA||13. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(70753)||1999 VL26|| align=right|15,4|| align=right|2,628|| align=right|0,123|| align=right|3,12|| align=right|4,260||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70754)||1999 VO26|| align=right|14,6|| align=right|2,705|| align=right|0,095|| align=right|3,74|| align=right|4,449||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70755)||1999 VB27|| align=right|15,5|| align=right|2,668|| align=right|0,148|| align=right|1,45|| align=right|4,356||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70756)||1999 VV28|| align=right|14,6|| align=right|2,563|| align=right|0,079|| align=right|7,44|| align=right|4,102||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70757)||1999 VL29|| align=right|14,4|| align=right|2,651|| align=right|0,072|| align=right|9,91|| align=right|4,315||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70758)||1999 VB30|| align=right|14,8|| align=right|2,700|| align=right|0,148|| align=right|2,92|| align=right|4,435||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70759)||1999 VP30|| align=right|15,1|| align=right|2,727|| align=right|0,169|| align=right|15,46|| align=right|4,503||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70760)||1999 VJ31|| align=right|14,6|| align=right|2,394|| align=right|0,152|| align=right|10,55|| align=right|3,704||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70761)||1999 VP32|| align=right|15,9|| align=right|2,652|| align=right|0,039|| align=right|13,20|| align=right|4,318||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70762)||1999 VZ32|| align=right|14,9|| align=right|2,785|| align=right|0,160|| align=right|6,80|| align=right|4,647||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70763)||1999 VA33|| align=right|15,2|| align=right|2,992|| align=right|0,147|| align=right|0,82|| align=right|5,174||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70764)||1999 VH33|| align=right|15,5|| align=right|2,668|| align=right|0,191|| align=right|11,88|| align=right|4,357||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70765)||1999 VK33|| align=right|15,5|| align=right|2,641|| align=right|0,231|| align=right|1,46|| align=right|4,291||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70766)||1999 VO33|| align=right|15,7|| align=right|2,655|| align=right|0,030|| align=right|2,64|| align=right|4,326||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70767)||1999 VP33|| align=right|14,5|| align=right|2,986|| align=right|0,065|| align=right|12,38|| align=right|5,158||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70768)||1999 VS35|| align=right|13,9|| align=right|2,602|| align=right|0,102|| align=right|15,51|| align=right|4,196||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70769)||1999 VL36|| align=right|15,1|| align=right|2,784|| align=right|0,103|| align=right|3,08|| align=right|4,644||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70770)||1999 VN36|| align=right|14,4|| align=right|2,568|| align=right|0,304|| align=right|7,65|| align=right|4,115||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70771)||1999 VA37|| align=right|13,6|| align=right|2,580|| align=right|0,108|| align=right|17,71|| align=right|4,144||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70772)||1999 VD37|| align=right|15,7|| align=right|2,542|| align=right|0,225|| align=right|5,87|| align=right|4,052||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70773)||1999 VK37|| align=right|15,0|| align=right|2,776|| align=right|0,114|| align=right|3,98|| align=right|4,625||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70774)||1999 VS37|| align=right|13,7|| align=right|3,110|| align=right|0,111|| align=right|4,85|| align=right|5,483||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70775)||1999 VO38|| align=right|15,4|| align=right|2,555|| align=right|0,118|| align=right|5,14|| align=right|4,084||MBA||10. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70776)||1999 VH39|| align=right|15,4|| align=right|2,665|| align=right|0,020|| align=right|2,62|| align=right|4,349||MBA||10. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70777)||1999 VG40|| align=right|14,5|| align=right|2,935|| align=right|0,096|| align=right|1,73|| align=right|5,028||MBA||15. november 1999||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(70778)||1999 VH40|| align=right|14,6|| align=right|2,615|| align=right|0,028|| align=right|2,67|| align=right|4,228||MBA||5. november 1999||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(70779)||1999 VT41|| align=right|15,2|| align=right|2,619|| align=right|0,089|| align=right|15,06|| align=right|4,239||MBA||4. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70780)||1999 VD43|| align=right|15,4|| align=right|2,770|| align=right|0,047|| align=right|3,95|| align=right|4,610||MBA||4. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70781)||1999 VR43|| align=right|15,5|| align=right|2,647|| align=right|0,128|| align=right|3,23|| align=right|4,306||MBA||1. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(70782)||1999 VS43|| align=right|15,4|| align=right|2,607|| align=right|0,128|| align=right|2,94|| align=right|4,210||MBA||1. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(70783)||1999 VK44|| align=right|15,0|| align=right|2,620|| align=right|0,132|| align=right|3,58|| align=right|4,240||MBA||3. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(70784)||1999 VO45|| align=right|15,6|| align=right|2,478|| align=right|0,102|| align=right|4,32|| align=right|3,900||MBA||4. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(70785)||1999 VW46|| align=right|14,8|| align=right|2,372|| align=right|0,195|| align=right|23,58|| align=right|3,652||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70786)||1999 VY46|| align=right|14,3|| align=right|2,605|| align=right|0,145|| align=right|19,43|| align=right|4,205||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70787)||1999 VE47|| align=right|14,7|| align=right|2,549|| align=right|0,163|| align=right|14,51|| align=right|4,068||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70788)||1999 VQ47|| align=right|14,5|| align=right|2,620|| align=right|0,122|| align=right|8,93|| align=right|4,240||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70789)||1999 VF49|| align=right|14,8|| align=right|2,672|| align=right|0,078|| align=right|13,97|| align=right|4,368||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70790)||1999 VS49|| align=right|15,6|| align=right|2,747|| align=right|0,104|| align=right|4,79|| align=right|4,552||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70791)||1999 VX49|| align=right|16,2|| align=right|2,590|| align=right|0,146|| align=right|1,11|| align=right|4,168||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70792)||1999 VK50|| align=right|15,5|| align=right|2,630|| align=right|0,101|| align=right|4,01|| align=right|4,264||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70793)||1999 VW50|| align=right|14,1|| align=right|2,738|| align=right|0,052|| align=right|8,61|| align=right|4,530||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70794)||1999 VX51|| align=right|14,7|| align=right|2,536|| align=right|0,125|| align=right|6,63|| align=right|4,037||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70795)||1999 VF53|| align=right|14,4|| align=right|2,592|| align=right|0,267|| align=right|5,44|| align=right|4,173||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70796)||1999 VZ53|| align=right|15,3|| align=right|2,665|| align=right|0,040|| align=right|2,76|| align=right|4,350||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70797)||1999 VF54|| align=right|16,3|| align=right|2,556|| align=right|0,175|| align=right|1,39|| align=right|4,086||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70798)||1999 VJ54|| align=right|15,6|| align=right|2,666|| align=right|0,004|| align=right|2,24|| align=right|4,351||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70799)||1999 VY55|| align=right|15,5|| align=right|2,544|| align=right|0,197|| align=right|6,88|| align=right|4,056||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70800)||1999 VE56|| align=right|14,3|| align=right|2,804|| align=right|0,159|| align=right|9,16|| align=right|4,694||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70801)||1999 VF61|| align=right|15,9|| align=right|2,404|| align=right|0,210|| align=right|3,21|| align=right|3,727||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70802)||1999 VV61|| align=right|15,0|| align=right|2,852|| align=right|0,062|| align=right|4,33|| align=right|4,817||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70803)||1999 VH62|| align=right|14,9|| align=right|2,745|| align=right|0,080|| align=right|4,05|| align=right|4,548||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70804)||1999 VL62|| align=right|16,2|| align=right|2,699|| align=right|0,180|| align=right|2,01|| align=right|4,433||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70805)||1999 VV62|| align=right|15,7|| align=right|2,654|| align=right|0,178|| align=right|10,90|| align=right|4,323||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70806)||1999 VD64|| align=right|15,1|| align=right|2,612|| align=right|0,163|| align=right|13,23|| align=right|4,220||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70807)||1999 VK64|| align=right|15,4|| align=right|2,722|| align=right|0,039|| align=right|11,27|| align=right|4,491||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70808)||1999 VJ66|| align=right|15,2|| align=right|2,731|| align=right|0,185|| align=right|10,44|| align=right|4,512||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70809)||1999 VF68|| align=right|15,8|| align=right|2,586|| align=right|0,144|| align=right|5,52|| align=right|4,157||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70810)||1999 VM68|| align=right|14,9|| align=right|2,650|| align=right|0,224|| align=right|13,07|| align=right|4,314||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70811)||1999 VO68|| align=right|14,4|| align=right|2,664|| align=right|0,145|| align=right|10,50|| align=right|4,347||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70812)||1999 VB69|| align=right|15,0|| align=right|2,626|| align=right|0,176|| align=right|11,03|| align=right|4,256||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70813)||1999 VR69|| align=right|15,2|| align=right|2,628|| align=right|0,171|| align=right|9,07|| align=right|4,260||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70814)||1999 VT71|| align=right|15,9|| align=right|2,590|| align=right|0,126|| align=right|2,00|| align=right|4,167||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70815)||1999 VR72|| align=right|14,9|| align=right|2,587|| align=right|0,188|| align=right|9,77|| align=right|4,161||MBA||15. november 1999||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(70816)||1999 VY73|| align=right|16,0|| align=right|2,562|| align=right|0,066|| align=right|5,91|| align=right|4,099||MBA||1. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70817)||1999 VS75|| align=right|16,1|| align=right|2,807|| align=right|0,105|| align=right|3,47|| align=right|4,702||MBA||5. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70818)||1999 VJ77|| align=right|15,3|| align=right|2,574|| align=right|0,228|| align=right|4,57|| align=right|4,129||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70819)||1999 VM77|| align=right|14,9|| align=right|2,568|| align=right|0,075|| align=right|14,23|| align=right|4,116||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70820)||1999 VS79|| align=right|15,7|| align=right|2,538|| align=right|0,056|| align=right|1,98|| align=right|4,042||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70821)||1999 VX79|| align=right|15,6|| align=right|2,450|| align=right|0,078|| align=right|2,23|| align=right|3,833||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70822)||1999 VZ79|| align=right|15,4|| align=right|2,678|| align=right|0,158|| align=right|13,54|| align=right|4,381||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70823)||1999 VH81|| align=right|15,1|| align=right|2,801|| align=right|0,102|| align=right|4,52|| align=right|4,687||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70824)||1999 VL81|| align=right|14,7|| align=right|2,563|| align=right|0,235|| align=right|12,34|| align=right|4,102||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70825)||1999 VZ81|| align=right|14,9|| align=right|2,688|| align=right|0,091|| align=right|5,58|| align=right|4,406||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70826)||1999 VA82|| align=right|15,7|| align=right|2,599|| align=right|0,054|| align=right|2,12|| align=right|4,189||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70827)||1999 VN82|| align=right|15,5|| align=right|2,589|| align=right|0,119|| align=right|12,69|| align=right|4,164||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70828)||1999 VV85|| align=right|15,9|| align=right|2,573|| align=right|0,264|| align=right|6,45|| align=right|4,127||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70829)||1999 VX86|| align=right|14,1|| align=right|2,535|| align=right|0,100|| align=right|13,71|| align=right|4,035||MBA||7. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70830)||1999 VZ86|| align=right|14,2|| align=right|2,647|| align=right|0,028|| align=right|15,27|| align=right|4,306||MBA||7. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70831)||1999 VG89|| align=right|15,5|| align=right|2,634|| align=right|0,123|| align=right|11,83|| align=right|4,275||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70832)||1999 VM90|| align=right|15,5|| align=right|2,636|| align=right|0,132|| align=right|13,72|| align=right|4,278||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70833)||1999 VP90|| align=right|15,0|| align=right|2,425|| align=right|0,157|| align=right|5,76|| align=right|3,776||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70834)||1999 VU90|| align=right|14,9|| align=right|2,609|| align=right|0,146|| align=right|5,10|| align=right|4,214||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70835)||1999 VY90|| align=right|15,7|| align=right|2,583|| align=right|0,053|| align=right|12,89|| align=right|4,150||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70836)||1999 VW91|| align=right|16,1|| align=right|2,551|| align=right|0,075|| align=right|11,49|| align=right|4,073||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70837)||1999 VX91|| align=right|16,3|| align=right|2,529|| align=right|0,192|| align=right|14,56|| align=right|4,022||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70838)||1999 VA94|| align=right|16,3|| align=right|2,585|| align=right|0,194|| align=right|3,90|| align=right|4,156||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70839)||1999 VR95|| align=right|15,4|| align=right|2,526|| align=right|0,104|| align=right|4,28|| align=right|4,013||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70840)||1999 VO96|| align=right|15,7|| align=right|2,643|| align=right|0,040|| align=right|3,45|| align=right|4,295||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70841)||1999 VS96|| align=right|15,2|| align=right|2,564|| align=right|0,128|| align=right|11,31|| align=right|4,105||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70842)||1999 VX96|| align=right|14,7|| align=right|2,624|| align=right|0,054|| align=right|3,52|| align=right|4,250||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70843)||1999 VD99|| align=right|16,4|| align=right|2,606|| align=right|0,156|| align=right|0,61|| align=right|4,205||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70844)||1999 VN105|| align=right|16,1|| align=right|2,733|| align=right|0,077|| align=right|4,06|| align=right|4,517||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70845)||1999 VO106|| align=right|16,3|| align=right|2,647|| align=right|0,097|| align=right|2,50|| align=right|4,307||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70846)||1999 VK108|| align=right|16,0|| align=right|2,642|| align=right|0,054|| align=right|2,90|| align=right|4,295||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70847)||1999 VM112|| align=right|15,4|| align=right|2,567|| align=right|0,149|| align=right|1,08|| align=right|4,113||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70848)||1999 VO112|| align=right|14,4|| align=right|3,003|| align=right|0,056|| align=right|1,26|| align=right|5,203||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70849)||1999 VP112|| align=right|14,2|| align=right|2,876|| align=right|0,055|| align=right|3,00|| align=right|4,876||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70850)||1999 VU113|| align=right|15,1|| align=right|2,747|| align=right|0,043|| align=right|4,09|| align=right|4,552||MBA||4. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(70851)||1999 VW113|| align=right|15,7|| align=right|2,455|| align=right|0,116|| align=right|7,40|| align=right|3,846||MBA||9. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(70852)||1999 VY113|| align=right|15,6|| align=right|2,570|| align=right|0,148|| align=right|12,45|| align=right|4,120||MBA||9. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(70853)||1999 VN114|| align=right|15,3|| align=right|2,568|| align=right|0,100|| align=right|8,43|| align=right|4,115||MBA||9. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(70854)||1999 VP115|| align=right|16,1|| align=right|2,739|| align=right|0,070|| align=right|3,06|| align=right|4,533||MBA||4. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70855)||1999 VS117|| align=right|16,7|| align=right|2,593|| align=right|0,065|| align=right|3,47|| align=right|4,175||MBA||9. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70856)||1999 VD121|| align=right|15,7|| align=right|2,719|| align=right|0,191|| align=right|14,53|| align=right|4,483||MBA||4. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70857)||1999 VH122|| align=right|15,4|| align=right|2,731|| align=right|0,038|| align=right|5,33|| align=right|4,512||MBA||4. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70858)||1999 VH126|| align=right|15,9|| align=right|2,619|| align=right|0,092|| align=right|1,10|| align=right|4,239||MBA||9. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70859)||1999 VN130|| align=right|15,2|| align=right|2,736|| align=right|0,073|| align=right|7,46|| align=right|4,525||MBA||9. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70860)||1999 VW133|| align=right|15,4|| align=right|2,728|| align=right|0,029|| align=right|4,82|| align=right|4,504||MBA||10. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70861)||1999 VN134|| align=right|15,5|| align=right|2,595|| align=right|0,036|| align=right|0,79|| align=right|4,179||MBA||10. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70862)||1999 VJ139|| align=right|15,5|| align=right|2,536|| align=right|0,098|| align=right|4,11|| align=right|4,039||MBA||10. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70863)||1999 VX143|| align=right|15,6|| align=right|2,703|| align=right|0,111|| align=right|7,07|| align=right|4,444||MBA||11. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(70864)||1999 VB146|| align=right|15,4|| align=right|2,315|| align=right|0,079|| align=right|3,06|| align=right|3,523||MBA||12. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70865)||1999 VP147|| align=right|15,5|| align=right|2,555|| align=right|0,223|| align=right|2,34|| align=right|4,083||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70866)||1999 VM149|| align=right|15,1|| align=right|2,781|| align=right|0,083|| align=right|4,08|| align=right|4,637||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70867)||1999 VA150|| align=right|15,4|| align=right|2,671|| align=right|0,101|| align=right|2,96|| align=right|4,365||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70868)||1999 VL151|| align=right|16,0|| align=right|2,732|| align=right|0,081|| align=right|2,24|| align=right|4,515||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70869)||1999 VR154|| align=right|16,5|| align=right|2,760|| align=right|0,214|| align=right|2,72|| align=right|4,585||MBA||12. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70870)||1999 VL156|| align=right|14,9|| align=right|2,742|| align=right|0,129|| align=right|9,61|| align=right|4,541||MBA||12. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70871)||1999 VS156|| align=right|15,6|| align=right|2,738|| align=right|0,066|| align=right|1,99|| align=right|4,529||MBA||12. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70872)||1999 VP157|| align=right|15,0|| align=right|2,397|| align=right|0,089|| align=right|8,26|| align=right|3,710||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70873)||1999 VJ158|| align=right|15,8|| align=right|2,847|| align=right|0,078|| align=right|1,34|| align=right|4,802||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70874)||1999 VR159|| align=right|15,2|| align=right|2,650|| align=right|0,083|| align=right|14,07|| align=right|4,313||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70875)||1999 VW159|| align=right|15,3|| align=right|2,744|| align=right|0,101|| align=right|4,62|| align=right|4,545||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70876)||1999 VE160|| align=right|15,9|| align=right|2,440|| align=right|0,213|| align=right|3,55|| align=right|3,811||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70877)||1999 VL160|| align=right|14,7|| align=right|2,585|| align=right|0,177|| align=right|9,09|| align=right|4,156||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70878)||1999 VF161|| align=right|16,5|| align=right|2,701|| align=right|0,092|| align=right|1,31|| align=right|4,438||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70879)||1999 VF162|| align=right|15,4|| align=right|2,709|| align=right|0,020|| align=right|5,52|| align=right|4,457||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70880)||1999 VL162|| align=right|15,6|| align=right|2,652|| align=right|0,095|| align=right|3,04|| align=right|4,319||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70881)||1999 VO162|| align=right|15,5|| align=right|2,768|| align=right|0,097|| align=right|3,82|| align=right|4,605||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70882)||1999 VP162|| align=right|15,5|| align=right|2,692|| align=right|0,147|| align=right|13,75|| align=right|4,415||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70883)||1999 VX162|| align=right|16,2|| align=right|2,561|| align=right|0,178|| align=right|2,12|| align=right|4,097||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70884)||1999 VF163|| align=right|16,3|| align=right|2,661|| align=right|0,240|| align=right|6,77|| align=right|4,341||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70885)||1999 VS163|| align=right|16,2|| align=right|2,604|| align=right|0,145|| align=right|0,82|| align=right|4,201||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70886)||1999 VY163|| align=right|15,5|| align=right|2,701|| align=right|0,091|| align=right|1,39|| align=right|4,438||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70887)||1999 VY166|| align=right|14,8|| align=right|2,792|| align=right|0,181|| align=right|8,55|| align=right|4,665||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70888)||1999 VA167|| align=right|15,8|| align=right|2,655|| align=right|0,098|| align=right|4,20|| align=right|4,325||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70889)||1999 VX167|| align=right|14,9|| align=right|2,710|| align=right|0,075|| align=right|10,35|| align=right|4,460||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70890)||1999 VZ167|| align=right|15,2|| align=right|2,448|| align=right|0,201|| align=right|2,89|| align=right|3,829||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70891)||1999 VD168|| align=right|16,0|| align=right|2,586|| align=right|0,046|| align=right|14,09|| align=right|4,159||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70892)||1999 VY168|| align=right|14,8|| align=right|2,753|| align=right|0,173|| align=right|10,13|| align=right|4,568||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70893)||1999 VT169|| align=right|15,7|| align=right|2,728|| align=right|0,034|| align=right|6,43|| align=right|4,505||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70894)||1999 VY170|| align=right|15,0|| align=right|2,778|| align=right|0,020|| align=right|4,98|| align=right|4,630||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70895)||1999 VC172|| align=right|15,5|| align=right|2,842|| align=right|0,047|| align=right|2,44|| align=right|4,791||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70896)||1999 VH172|| align=right|14,6|| align=right|2,546|| align=right|0,196|| align=right|4,21|| align=right|4,061||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70897)||1999 VG174|| align=right|13,2|| align=right|2,852|| align=right|0,195|| align=right|13,73|| align=right|4,817||MBA||5. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70898)||1999 VR176|| align=right|15,3|| align=right|2,620|| align=right|0,172|| align=right|13,24|| align=right|4,241||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70899)||1999 VS176|| align=right|15,0|| align=right|2,468|| align=right|0,091|| align=right|7,02|| align=right|3,877||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70900)||1999 VF177|| align=right|15,0|| align=right|2,594|| align=right|0,024|| align=right|21,58|| align=right|4,177||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70901)||1999 VD178|| align=right|15,7|| align=right|2,487|| align=right|0,134|| align=right|5,39|| align=right|3,921||MBA||6. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70902)||1999 VH178|| align=right|15,7|| align=right|2,420|| align=right|0,170|| align=right|11,27|| align=right|3,764||MBA||6. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70903)||1999 VD179|| align=right|14,5|| align=right|2,575|| align=right|0,144|| align=right|13,93|| align=right|4,131||MBA||6. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70904)||1999 VB184|| align=right|15,9|| align=right|2,728|| align=right|0,148|| align=right|2,91|| align=right|4,506||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70905)||1999 VF185|| align=right|14,8|| align=right|2,898|| align=right|0,117|| align=right|4,12|| align=right|4,933||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70906)||1999 VL185|| align=right|15,9|| align=right|2,532|| align=right|0,118|| align=right|3,87|| align=right|4,029||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70907)||1999 VB186|| align=right|15,2|| align=right|2,763|| align=right|0,081|| align=right|5,24|| align=right|4,593||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70908)||1999 VD186|| align=right|14,7|| align=right|2,698|| align=right|0,068|| align=right|3,36|| align=right|4,430||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70909)||1999 VG186|| align=right|14,7|| align=right|2,651|| align=right|0,076|| align=right|14,96|| align=right|4,316||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70910)||1999 VJ186|| align=right|16,1|| align=right|2,567|| align=right|0,116|| align=right|3,87|| align=right|4,113||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70911)||1999 VT186|| align=right|15,8|| align=right|2,671|| align=right|0,079|| align=right|3,71|| align=right|4,365||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70912)||1999 VC187|| align=right|16,0|| align=right|2,545|| align=right|0,211|| align=right|3,49|| align=right|4,059||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70913)||1999 VP187|| align=right|15,9|| align=right|2,741|| align=right|0,055|| align=right|3,04|| align=right|4,537||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70914)||1999 VA194|| align=right|15,9|| align=right|2,586|| align=right|0,108|| align=right|8,68|| align=right|4,158||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70915)||1999 VN194|| align=right|15,8|| align=right|2,566|| align=right|0,120|| align=right|8,68|| align=right|4,110||MBA||1. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(70916)||1999 VH195|| align=right|16,2|| align=right|2,551|| align=right|0,116|| align=right|6,00|| align=right|4,074||MBA||3. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(70917)||1999 VN195|| align=right|14,8|| align=right|2,748|| align=right|0,073|| align=right|5,86|| align=right|4,554||MBA||3. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(70918)||1999 VY195|| align=right|15,1|| align=right|2,407|| align=right|0,069|| align=right|5,67|| align=right|3,734||MBA||4. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(70919)||1999 VA196|| align=right|16,0|| align=right|2,421|| align=right|0,130|| align=right|5,22|| align=right|3,766||MBA||4. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(70920)||1999 VG196|| align=right|14,6|| align=right|2,604|| align=right|0,142|| align=right|14,00|| align=right|4,200||MBA||4. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70921)||1999 VY196|| align=right|14,8|| align=right|2,760|| align=right|0,121|| align=right|12,17|| align=right|4,585||MBA||1. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(70922)||1999 VZ196|| align=right|15,4|| align=right|2,567|| align=right|0,140|| align=right|10,33|| align=right|4,112||MBA||1. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(70923)||1999 VY197|| align=right|15,5|| align=right|2,635|| align=right|0,086|| align=right|13,59|| align=right|4,277||MBA||3. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(70924)||1999 VC205|| align=right|16,3|| align=right|2,700|| align=right|0,037|| align=right|1,47|| align=right|4,437||MBA||10. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70925)||1999 VK205|| align=right|14,7|| align=right|2,658|| align=right|0,127|| align=right|12,47|| align=right|4,333||MBA||7. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70926)||1999 VJ208|| align=right|16,0|| align=right|2,653|| align=right|0,052|| align=right|2,97|| align=right|4,320||MBA||9. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70927)||1999 VX210|| align=right|15,2|| align=right|2,671|| align=right|0,118|| align=right|3,69|| align=right|4,365||MBA||13. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(70928)||1999 VS211|| align=right|16,1|| align=right|2,768|| align=right|0,032|| align=right|3,46|| align=right|4,605||MBA||12. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70929)||1999 VN216|| align=right|15,5|| align=right|2,552|| align=right|0,209|| align=right|6,36|| align=right|4,077||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70930)||1999 VN218|| align=right|16,2|| align=right|2,527|| align=right|0,160|| align=right|9,67|| align=right|4,016||MBA||1. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70931)||1999 VW219|| align=right|15,6|| align=right|2,610|| align=right|0,135|| align=right|12,85|| align=right|4,217||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70932)||1999 VX223|| align=right|15,1|| align=right|2,782|| align=right|0,099|| align=right|8,80|| align=right|4,639||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70933)||1999 VY223|| align=right|15,6|| align=right|2,541|| align=right|0,213|| align=right|8,82|| align=right|4,049||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70934)||1999 VN225|| align=right|16,7|| align=right|2,616|| align=right|0,182|| align=right|12,35|| align=right|4,230||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70935)||1999 WG|| align=right|14,5|| align=right|2,603|| align=right|0,183|| align=right|10,03|| align=right|4,199||MBA||16. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|70936 Kámen||1999 WK1|| align=right|14,2|| align=right|2,750|| align=right|0,091|| align=right|5,97|| align=right|4,560||MBA||28. november 1999||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(70937)||1999 WT2|| align=right|16,3|| align=right|2,733|| align=right|0,228|| align=right|1,45|| align=right|4,518||MBA||29. november 1999||Kleť||Klet
|-
|(70938)||1999 WZ3|| align=right|14,3|| align=right|2,873|| align=right|0,049|| align=right|1,42|| align=right|4,870||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(70939)||1999 WS5|| align=right|16,4|| align=right|2,595|| align=right|0,101|| align=right|10,01|| align=right|4,179||MBA||29. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70940)||1999 WT5|| align=right|15,2|| align=right|2,457|| align=right|0,094|| align=right|6,72|| align=right|3,850||MBA||29. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70941)||1999 WJ6|| align=right|15,8|| align=right|2,626|| align=right|0,109|| align=right|2,62|| align=right|4,254||MBA||28. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70942)||1999 WV8|| align=right|15,6|| align=right|2,597|| align=right|0,238|| align=right|4,23|| align=right|4,184||MBA||28. november 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(70943)||1999 WM9|| align=right|15,7|| align=right|2,733|| align=right|0,032|| align=right|5,76|| align=right|4,517||MBA||29. november 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(70944)||1999 WX9|| align=right|14,3|| align=right|2,642|| align=right|0,106|| align=right|12,32|| align=right|4,293||MBA||30. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(70945)||1999 WB10|| align=right|13,7|| align=right|2,940|| align=right|0,234|| align=right|16,59|| align=right|5,040||MBA||30. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(70946)||1999 WD10|| align=right|14,9|| align=right|2,610|| align=right|0,183|| align=right|3,81|| align=right|4,215||MBA||30. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(70947)||1999 WT11|| align=right|15,6|| align=right|2,547|| align=right|0,159|| align=right|15,37|| align=right|4,063||MBA||28. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70948)||1999 WW16|| align=right|15,8|| align=right|2,547|| align=right|0,245|| align=right|15,47|| align=right|4,064||MBA||30. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70949)||1999 WX17|| align=right|15,8|| align=right|2,588|| align=right|0,080|| align=right|5,04|| align=right|4,164||MBA||30. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70950)||1999 WU18|| align=right|16,9|| align=right|2,651|| align=right|0,138|| align=right|2,24|| align=right|4,317||MBA||30. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70951)||1999 WV22|| align=right|15,9|| align=right|2,761|| align=right|0,070|| align=right|4,78|| align=right|4,587||MBA||17. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70952)||1999 XE|| align=right|15,5|| align=right|2,616|| align=right|0,193|| align=right|1,82|| align=right|4,231||MBA||2. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70953)||1999 XY1|| align=right|14,8|| align=right|2,524|| align=right|0,228|| align=right|18,34|| align=right|4,010||MBA||3. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(70954)||1999 XK2|| align=right|14,6|| align=right|3,178|| align=right|0,133|| align=right|2,49|| align=right|5,666||MBA||2. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70955)||1999 XX2|| align=right|15,6|| align=right|2,673|| align=right|0,138|| align=right|12,67|| align=right|4,369||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(70956)||1999 XW4|| align=right|16,2|| align=right|2,620|| align=right|0,202|| align=right|2,13|| align=right|4,240||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(70957)||1999 XQ5|| align=right|14,1|| align=right|2,712|| align=right|0,096|| align=right|16,59|| align=right|4,465||MBA||7. december 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(70958)||1999 XC6|| align=right|15,7|| align=right|2,754|| align=right|0,206|| align=right|2,77|| align=right|4,570||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(70959)||1999 XC7|| align=right|16,5|| align=right|2,652|| align=right|0,192|| align=right|2,35|| align=right|4,318||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(70960)||1999 XH7|| align=right|14,2|| align=right|2,641|| align=right|0,115|| align=right|14,41|| align=right|4,292||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(70961)||1999 XY7|| align=right|15,0|| align=right|2,431|| align=right|0,183|| align=right|12,46|| align=right|3,789||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70962)||1999 XL9|| align=right|15,8|| align=right|2,744|| align=right|0,185|| align=right|6,99|| align=right|4,545||MBA||2. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70963)||1999 XT10|| align=right|15,1|| align=right|2,577|| align=right|0,122|| align=right|10,63|| align=right|4,136||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(70964)||1999 XK12|| align=right|14,0|| align=right|2,575|| align=right|0,198|| align=right|13,42|| align=right|4,131||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70965)||1999 XC13|| align=right|15,5|| align=right|2,566|| align=right|0,077|| align=right|8,73|| align=right|4,109||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70966)||1999 XD18|| align=right|14,7|| align=right|2,582|| align=right|0,091|| align=right|15,93|| align=right|4,149||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70967)||1999 XG18|| align=right|15,3|| align=right|2,367|| align=right|0,190|| align=right|5,47|| align=right|3,641||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70968)||1999 XA20|| align=right|13,8|| align=right|2,749|| align=right|0,113|| align=right|13,93|| align=right|4,556||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70969)||1999 XG20|| align=right|14,2|| align=right|2,602|| align=right|0,116|| align=right|13,12|| align=right|4,196||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70970)||1999 XH20|| align=right|13,8|| align=right|2,667|| align=right|0,053|| align=right|9,20|| align=right|4,355||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70971)||1999 XL20|| align=right|15,1|| align=right|2,395|| align=right|0,140|| align=right|3,33|| align=right|3,706||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70972)||1999 XM20|| align=right|14,5|| align=right|2,403|| align=right|0,062|| align=right|7,36|| align=right|3,724||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70973)||1999 XY20|| align=right|14,3|| align=right|2,363|| align=right|0,131|| align=right|7,81|| align=right|3,632||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70974)||1999 XE23|| align=right|15,6|| align=right|2,611|| align=right|0,259|| align=right|4,47|| align=right|4,218||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70975)||1999 XJ23|| align=right|15,2|| align=right|2,520|| align=right|0,142|| align=right|11,79|| align=right|4,000||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70976)||1999 XS23|| align=right|15,2|| align=right|2,703|| align=right|0,054|| align=right|4,35|| align=right|4,443||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70977)||1999 XU23|| align=right|14,9|| align=right|2,567|| align=right|0,116|| align=right|9,44|| align=right|4,112||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70978)||1999 XP24|| align=right|15,9|| align=right|2,614|| align=right|0,191|| align=right|5,28|| align=right|4,226||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70979)||1999 XU24|| align=right|14,6|| align=right|2,559|| align=right|0,022|| align=right|10,26|| align=right|4,094||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70980)||1999 XA25|| align=right|14,1|| align=right|2,484|| align=right|0,081|| align=right|10,25|| align=right|3,914||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70981)||1999 XE25|| align=right|14,8|| align=right|2,728|| align=right|0,013|| align=right|2,71|| align=right|4,506||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70982)||1999 XJ25|| align=right|14,4|| align=right|2,599|| align=right|0,132|| align=right|16,04|| align=right|4,190||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70983)||1999 XB27|| align=right|15,2|| align=right|2,833|| align=right|0,047|| align=right|7,29|| align=right|4,769||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70984)||1999 XW27|| align=right|15,8|| align=right|2,574|| align=right|0,287|| align=right|6,75|| align=right|4,130||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70985)||1999 XA28|| align=right|15,7|| align=right|2,604|| align=right|0,157|| align=right|4,72|| align=right|4,202||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70986)||1999 XR28|| align=right|15,4|| align=right|2,662|| align=right|0,054|| align=right|4,50|| align=right|4,343||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70987)||1999 XA29|| align=right|15,2|| align=right|2,801|| align=right|0,069|| align=right|4,74|| align=right|4,687||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70988)||1999 XU29|| align=right|14,0|| align=right|2,786|| align=right|0,080|| align=right|14,29|| align=right|4,651||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70989)||1999 XT32|| align=right|15,3|| align=right|2,857|| align=right|0,259|| align=right|6,78|| align=right|4,829||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70990)||1999 XA33|| align=right|14,3|| align=right|3,017|| align=right|0,208|| align=right|10,81|| align=right|5,240||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70991)||1999 XG33|| align=right|13,9|| align=right|2,565|| align=right|0,254|| align=right|5,77|| align=right|4,108||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70992)||1999 XU34|| align=right|14,0|| align=right|2,614|| align=right|0,056|| align=right|21,40|| align=right|4,226||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70993)||1999 XX34|| align=right|14,7|| align=right|2,605|| align=right|0,235|| align=right|4,10|| align=right|4,204||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70994)||1999 XL35|| align=right|14,3|| align=right|2,586|| align=right|0,183|| align=right|15,46|| align=right|4,158||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|70995 Mikemorton||1999 XV35|| align=right|15,0|| align=right|2,729|| align=right|0,014|| align=right|6,28|| align=right|4,509||MBA||6. december 1999||Needville||Needville
|-
|(70996)||1999 XY35|| align=right|14,0|| align=right|2,714|| align=right|0,110|| align=right|18,29|| align=right|4,469||MBA||6. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(70997)||1999 XE36|| align=right|14,9|| align=right|2,863|| align=right|0,215|| align=right|4,08|| align=right|4,843||MBA||6. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(70998)||1999 XH36|| align=right|13,5|| align=right|2,963|| align=right|0,054|| align=right|10,24|| align=right|5,100||MBA||6. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(70999)||1999 XW36|| align=right|14,7|| align=right|2,430|| align=right|0,109|| align=right|8,75|| align=right|3,787||MBA||7. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|71000 Hughdowns||1999 XD37|| align=right|14,2|| align=right|2,671|| align=right|0,185|| align=right|13,01|| align=right|4,364||MBA||7. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov